Финал Кубка Турции по футболу 2009/2010 состоялся 5 мая 2010 года. «Трабзонспор» победил «Фенербахче» со счётом 3:1 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2010
Турция
Матчи ФК «Трабзонспор»
Матчи ФК «Фенербахче»
События 5 мая
Май 2010 года
Спорт в Турции в 2010 году
Шанлыурфа